Les élections législatives maries de 2019 ont lieu le  en République des Maris afin de renouveler les membres de l'assemblée nationale de cette république de Russie.

La majorité sortante du parti Russie Unie l'emporte en accroissant légèrement ses résultats en termes de part des voix et en sièges, dans le contexte d'une participation en nette diminution.

Mode de scrutin 
L'assemblée nationale de la république des Maris est composée d'un total de 52 sièges renouvelés tous les cinq ans, dont la moitié au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales, et l'autre moitié au scrutin proportionnel plurinominal avec seuil électoral de 5 %.

Résultats

Voir aussi 
Élections infranationales russes de 2014

Notes et références 

Élection en Russie en 2014
Politique en septembre 2014